Katedra může znamenat :

 v pedagogické praxi

 učitelský stolek na vyvýšeném místě u tabule 
 vysokoškolská katedra – organizační nebo vědecko-výzkumný útvar na vysoké škole  

 v církevní praxi

 katedra (biskupský stolec) – sedadlo biskupa v katedrále
 učitelský úřad papeže (nebo i jiného biskupa)
 výrok ex cathedra je autoritativní výrok papeže platný pro celou církev

Externí odkazy